Kirwa steht für:

 Kirchweih (mundartlich)
 Kirwa (Fluss), linker Nebenfluss der Mologa in Russland

Kirwa ist der Familienname folgender Personen:
 Eunice Jepkirui Kirwa (* 1984), kenianisch-bahrainische Langstreckenläuferin
 Francis Kirwa (* 1974), kenianisch-finnischer Marathonläufer
 Geoffrey Kirwa (* 2001), kenianischer Hindernisläufer
 Gilbert Kipruto Kirwa (* 1985), kenianischer Marathonläufer
 Henry Kiprono Kirwa (* 1973), kenianischer Paraolympionike
 Isaac Kirwa (* 1994), kenianischer Weitspringer
 Meshack Kosgei Kirwa (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Kirwa (* 1966), kenianischer Marathonläufer
 Sylvester Kirwa (* 1972), kenianischer Fußballschiedsrichter